Hallein (district), een district in Oostenrijk
 Hallein (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district